Space Shuttle Endeavour – quinto (senza considerare l'Enterprise) ed ultimo Space Shuttle costruito dalla NASA
 HM Bark Endeavour  – brigantino a palo
 Endeavour –  yacht della Classe J, sfidante sconfitto nella America's Cup 1934.
 Endeavour  – serie televisiva anglo-americana trasmessa dal 2012
 Fiume Endeavour – fiume del Queensland
 Sorgenti idrotermali Endeavour – sorgenti idrotermali sottomarine nelle acque canadesi dell'Oceano Pacifico.